Cap Caval est l'ancien nom du Pays Bigouden. Au haut Moyen Âge le pagus Cap-Caval était un pagus ; c'est-à-dire une subdivision administrative de la Cornouaille, qui comprenait les cantons de Plogastel-Saint-Germain et Pont-l'Abbé, ainsi que les paroisses de Mahalon, Plouhinec, Penhars, Plomelin, Pluguffan, s'étendant donc jusqu'aux alentours de Quimper ; il était limité au nord par le cours du Goyen et au sud par la mer jusqu'à l'embouchure de l'Odet.

Le nom de "Cap Caval" est repris par :
 Cap Caval, une revue d'histoire et d'ethnographie du pays Bigouden ;
 Bagad Cap Caval, un ensemble de musique traditionnelle de Plomeur.

La paroisse de Beuzec-Cap-Caval fut, au Moyen Âge, le siège d'un doyenné, puis d'un archidoyenné, dits du Cap-Caval, avant d'être supprimée lors de la Révolution française et rattachée à la commune de Plomeur.

Notes et références